Muslu ist der Familienname der folgenden Personen:
 Ercan Muslu (* 1989), türkischer Leichtathlet
 Murathan Muslu (* 1981), österreichisch-türkischer Schauspieler und Rapper